Busèth (en francès Buzet-sur-Baïse) és un municipi francès, situat al departament d'Òlt i Garona i a la regió de la Nova Aquitània. És un municipi conegut pel pas del Canal lateral de la Garona i també per la DO Buzet de vins.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis d'Òlt i Garona